El Baell (riu), curs fluvial de l'Alt Urgell
 El Baell (Campelles), llogaret del municipi de Campelles (Ripollès)